Torneo Apertura 2009 puede referirse a:

 Torneo Apertura 2009 en Argentina.
 Torneo Apertura 2009 en Bolivia.
 Torneo Apertura 2009 en Chile.
 Torneo Apertura 2009 en Colombia.
 Torneo Apertura 2009 en Costa Rica.
 Torneo Apertura 2009 en El Salvador.
 Torneo Apertura 2009 en Guatemala.
 Torneo Apertura 2009 en Honduras.
 Torneo Apertura 2009 en México.
 Torneo Apertura 2009 en Nicaragua.
 Torneo Apertura 2009 en Panamá.
 Torneo Apertura 2009 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2009 en Uruguay.
 Torneo Apertura 2009 en Venezuela.

Véase también
 Torneo Clausura 2009,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2008,  desambiguación.